Rickard Palmberg, född 31 mars 1989, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Belfast Giants In the EIHL.

Klubbkarriär

Källor 

Födda 1989
Levande personer
Män
Spelare i Belfast Giants
Spelare i HC Thurgau
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Mariestad BoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i PSG Zlín
Spelare i Skövde IK
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Timrå IK
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska ishockeyspelare